Éphrem est un prénom masculin provenant d'un nom biblique, celui du second fils de Joseph, Éphraïm, ancêtre éponyme de l'une des tribus d'Israël. Ce nom peut désigner :

Saints

Saints catholiques et orthodoxes 
Les saints ci-dessous, classés par ordre chronologique de leur année de décès présumée, sont reconnus par les actuelles Églises catholique et orthodoxes :
 Éphrem le Syriaque († 373), Docteur de l'Église ; fêté le 9 juin en Occident et le 28 janvier en Orient.
 Éphrem de Chersonèse (), ou Éphrem de Tomis évêque de Chersonèse (aujourd'hui Sébastopol) en Crimée, ou de Tomis (aujourd'hui Constanța en Roumanie), hiéromartyr ; fêté le 7 mars.
 Éphrem d'Antioche († 546), patriarche d'Antioche ; fêté le 7 mars.
 Éphrem le Majeur de Matskvéra (), en Géorgie ; fêté le 17 avril.
 Éphrem de Novotorjk († 1053), moine sur la Tvertsa ; fêté le 28 janvier.

Saints orthodoxes 
Les saints ci-dessous, classés par ordre chronologique de leur année de décès présumée, sont reconnus par les actuelles Églises orthodoxes seulement :
 Éphrem de Kiev (+ 1096), ou Éphrem de Pereyaslav ou de Péréslav  dit l'Eunuque(catholique ?), fils adoptif du prince Ijislav, évêque puis moine et enfin pèlerin à Constantinople ; fêté le 28 janvier.
 Éphrem de Smolensk († 1238), moine ; fêté le 21 août.
 Éphrem de Serbie († 1399), patriarche de Serbie ; fêté le 15 juin.
 Éphrem de Néa-Makri († 1426), ou Éphrem le Nouvel Apparu, moine et martyr près d'Athènes ; fêté le 5 mai.
 Éphrem de Pérékom († 1492), moine à Kaliazine ; fêté le 16 mai en Occident et le 26 septembre en Orient.
 Éphrem d'Unia († ?), ou Éphrem le Confesseur, évêque ; fêté le 10 novembre.

Autres personnalités portant ce nom 
 Éphrem, chroniqueur byzantin du .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Éphraïm, second fils de Joseph, petit-fils de Jacob (ou Israël).

Saint catholique et orthodoxe